

Список композицій

2006 перевидання

Учасники запису 
Ендрю Елдріч — вокал
Уейн Хассі — гітара, бек-вокал
Гарі Маркс — гітара
Крейг Адамс — бас-гітара
Доктор Аваланч (драм-машина) — ударні

Примітки 

Дебютні альбоми 1985